Департамент Хенераль-Гуэмес () — департамент в Аргентине в составе провинции Чако.

Территория —  км². Население —  человека. Плотность населения — 2,60 чел./км².

Административный центр — Хуан-Хосе-Кастелли.

География 
Департамент расположен на севере провинции Чако.

Департамент граничит:
на северо-востоке — с провинцией Формоса
на востоке — с департаментом Либертадор-Хенераль-Сан-Мартин
на юге — с департаментом Майпу
на юго-западе — с департаментом Альмиранте-Браун
на северо-западе — c провинцией Сальта

Административное деление
Департамент включает 7 муниципалитетов:

Хуан-Хосе-Кастелли
Эль-Эспинильо
Эль-Саусалито
Фуэрте-Эсперанса
Мирафлорес
Мисьон-Нуэва-Помпея
Вилья-Рио-Бермехито

Важнейшие населенные пункты

Примечания